Bowes est un nom propre faisant notamment référence à :

Toponymes 
 Bowes : village du comté de Durham, autour du château.
 Bowes Museum :  musée d'art situé à Barnard Castle, dans le comté de Durham.

Patronymes 
 Beverly Bowes (1965- ) : joueuse de tennis américaine
 Cecile Bowes (1914-1988) : joueuse de tennis et de squash américaine
 Claude Bowes-Lyon (1855-1944) : grand-père maternel de la reine Élisabeth II
 Cliff Bowes (1894-1929) : acteur américain
 Elizabeth Bowes-Lyon (1900-2002) :  reine consort du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
 Emily Bowes (1806-1857) : peintre britannique
 Jennifer Bowes, femme politique provinciale canadienne
Kimberly D. Bowes (1970-), archéologue américaine
 Patrick Bowes-Lyon (1863-1946) : joueur de tennis britannique

Autres 

 Pitney Bowes : multinationale américaine
 Le John Bowes : navire vraquier à vapeur

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme